Дювержье́ де Ора́нн () — французская фамилия. Известные носители:

 Дювержье де Оранн, Жан (1581—1643) — французский аббат, глава французских янсенистов.
 Дювержье де Оранн, Проспер (1798—1881) — французский политический деятель и писатель, член французской академии; внучатый племянник аббата.

Династии Франции